Oumm al Qaïwaïn peut désigner :
 Oumm al Qaïwaïn, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Oumm al Qaïwaïn, la capitale de l'émirat du même nom.